A 2018-as angol labdarúgó-szuperkupa, más néven az FA Community Shield 96. kiírása ; egy labdarúgó mérkőzés volt a 2017–18-as angol bajnokság és a 2017–18-as FA-Kupa győztese között. A mérkőzést a londoni Wembley Stadionban rendezték 2018. augusztus 5-én, a két résztvevő a 2017-18-as Premier League bajnoka, a Manchester City, és a 2017-18-as FA-Kupa győztese, a Chelsea. A mérkőzést a BT Sport élőben sugározta. A kupát a Manchester City nyerte meg, miután Sergio Agüero duplájával 2–0-ra megnyerte a mérkőzést.

A mérkőzés

Részletek

Jegyzetek

FA Community Shield
Angollabdarugoszuperkupa
A Chelsea FC mérkőzései
Manchester City FC